Орищенко Володимир Григорович (1939—2012) — український педагог
 Орищенко Юрій Андрійович (?-1941) — діяч підпілля ОУН
 Орищенко Юрій Васильович (? — 2022) — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.